Каштелян:
 Каштелян — должность в Польше и Великом княжестве Литовском.

Фамилия 
 Каштелян, Сергей Андреевич (1910—1995) — советский артист эстрады и цирка, режиссёр, педагог. Народный артист РСФСР.
 Каштелян, Василий Андреевич (1905—2001) — кинооператор-документалист.

См. также 
 Кастелян (значения)